Осада крепости Кюстрин в августе 1758 года — один из эпизодов Семилетней войны с участием русской армии, непосредственно предшествующий битве при Цорндорфе.

После занятия Восточной Пруссии в январе 1758 года новый российский главнокомандующий, заменивший на этом посту Апраксина, генерал-аншеф Фермор, намеревался идти к Данцигу. Однако, по приказу из Санкт-Петербурга, должен был изменить маршрут и направиться сначала к Франкфурту. После получения известия о занятии Франкфурта 20-тысячным корпусом опередившего русских прусского генерала Дона, Санкт-Петербургская конференция даёт приказ Фермору идти к Кюстрину на соединение с Обсервационным корпусом генерала Броуна и шведами. По договорённости с австрийцами, русская армия должна была продвинуться до нижнего течения реки Варте, с тем, чтобы в дальнейшем, смотря по обстоятельствам, или содействовать шведам в их операциях в Бранденбурге, или австрийцам в Силезии. 4 (15) августа Фермор безуспешно пытался овладеть налётом крепостью Кюстрин.

Крепость Кюстрин, построенная в 1536—1557 годах в месте слияния Одера и Варте и укреплённая в 1640—1688 годах, считалась неприступной. Помимо мощных крепостных сооружений, задачу осаждающих осложняла заболоченная почва на стороне, обращённой к суше. Невзирая на страшные пожары и разрушения, вызванные в крепости действием русской артиллерии, крепость взять не удалось. При известии о приближении Фридриха II Фермор снял осаду и отошёл к местечку Цорндорф на соединение с Обсервационным корпусом. Не взяв крепости, Фермор, тем не менее, нанёс противнику, для которого Кюстрин — важное звено в системе снабжения армии, серьёзный урон: магазины и арсеналы, укрытые в крепости, погибли в пожаре, вызванном массированной бомбардировкой.

Кюстрин находился лишь в 80 км восточнее Берлина. Обеспокоенный русской угрозой в самом сердце его владений, Фридрих решил усилить корпус Дона и, пользуясь бездействием австрийцев, разбить русскую армию. Оставив против австрийцев 40-тысячный заслон, он, с отрядом в 14 тысяч человек, вышел 11 августа из Ландесгута (ныне Каменна Гора, Польша) и форсированным маршем за десять дней преодолел путь до Кюстрина. В дороге, 17 августа, к нему присоединился у Горгаста корпус Дона. В превращённом в руины Кюстрине Фридрих не задержался. Уже 23 августа прусская армия выступила к Цорндорфу.

Литература 
 Ласковский Ф. Материалы для истории инженерного искусства в России, часть III, 1866.
 Масловский Д. Ф. Русская армия в Семилетнюю войну. Вып. 1. — М.: Типография В. Березовского, 1891.
 
 Groehler, Olaf: Die Kriege Friedrichs II., Militärverlag der Deutschen Demokratischen Republik, Berlin, 1986.

Сражения по алфавиту
Сражения Семилетней войны
Сражения России
Сражения Пруссии
Август 1758 года
Осады 1758 года